Amblyopsidae är en familj av fiskar. Amblyopsidae ingår i ordningen Percopsiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Amblyopsidae 6 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Amblyopsidae